Sveti Ciril je lahko:
 Sveti Ciril (827–869), bizantinski menih, teolog in jezikoslovec, polovica para Sveti Ciril in Metod
 Sveti Ciril Aleksandrijski (376–444), krščanski svetnik, škof in cerkveni učitelj
 Sveti Ciril diakon
 Sveti Ciril Jeruzalemski (313–386), cerkveni učitelj, škof in teolog

Glej tudi 
 Ciril